Яснополье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яснополье — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Украина 
 Яснополье — село в Берёзовском районе Одесской области.
 Яснополье (до 2016 г. — Комисса́ровка)— село в Лебединском районе Сумской области.